Redemption (engl.) oder Rédemption (franz.), zu deutsch „Erlösung“ steht für:
 „Rédemption“, Sinfonische Dichtung des französischen Komponisten César Franck
 Outlook Redemption, Typenbibliothek für den Zugriff auf Microsoft Office

Computerspiele:
 Vampire: The Masquerade – Redemption, Computerspiel von Nihilistic Software/Activision
 Absolute Redemption, Half-Life-Mod
 Red Dead Redemption, Videospiel des Entwicklers Rockstar Games

Filme:
 The Shawshank Redemption, englischer Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Die Verurteilten
 Redemption (2002), US-amerikanischer Actionfilms
 Redemption – Früchte des Zorns, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2004 über das Leben von Stanley Williams (Straftäter)
 Redemption (2011), US-amerikanischer Film
 Redemption (2012), US-amerikanischer Dokumentar-Kurzfilm
 Redemption – Stunde der Vergeltung, britisch-amerikanischer Film aus dem Jahr 2013
 24: Redemption, Fernsehfilm aus der Serie 24 mit Kiefer Sutherland

Pop/Rock-Musik:
 Redemption Song, Lied von Bob Marley & the Wailers
 Redemption, Trance-Track von RMB (Band)
 Redemption Day, Lied von Sheryl Crow
 Redemption (Band), Progressive-Metal-Band